ChristNet je název řady křesťanských internetových stránek. Zde jsou některé z nich:

 Christnet.eu – největší ekumenicky zaměřený nezávislý křesťanský internetový portál v češtině
 ChristNet.sk – největší křesťanský internetový portál ve slovenštině